Holmsjön kan syfta på:
 Holmsjö, tätort i Karlskrona kommun, 
 Holmsjön, Umeå kommun, by utanför Umeå,

Åland
Holmsjön, Åland, sjö i Åland
Holmsjön kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Holmsjön (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (11,5 ha)
Holmsjön (Sillhövda socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Holmsjön (Öljehults socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Holmsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (17 ha)
Holmsjön (Bergs socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (5,58 ha)
Holmsjön (Blackstads socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (7,66 ha)
Holmsjön (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (7,07 ha)
Holmsjön (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (43,4 ha)
Holmsjön (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Holmsjön (Färgaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (33,7 ha)
Holmsjön (Gärdserums socken, Småland, 644349-152188), sjö i Åtvidabergs kommun,  (6,83 ha)
Holmsjön (Gärdserums socken, Småland, 644389-152156), sjö i Åtvidabergs kommun,  (7,62 ha)
Holmsjön (Göteryds socken, Småland), sjö i Älmhults kommun,  (51,2 ha)
Holmsjön (Hjärtlanda socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (38,5 ha)
Holmsjön (Långaryds socken, Småland, 631932-135275), sjö i Hylte kommun,  (99,2 ha)
Holmsjön (Långaryds socken, Småland, 633128-135697), sjö i Hylte kommun,  (18,2 ha)
Holmsjön (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (17,2 ha)
Holmsjön (Mörlunda socken, Småland, 634958-150112), sjö i Hultsfreds kommun,  (38,8 ha)
Holmsjön (Mörlunda socken, Småland, 635605-150955), sjö i Hultsfreds kommun,  (17,7 ha)
Holmsjön (Odensvi socken, Småland, 641618-151820), sjö i Västerviks kommun,  (14,6 ha)
Holmsjön (Odensvi socken, Småland, 642635-152131), sjö i Västerviks kommun,  (43,8 ha)
Holmsjön (Stengårdshults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Holmsjön (Tingsås socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (7,59 ha)
Holmsjön (Ukna socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (16,4 ha)
Holmsjön (Valdshults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (9,68 ha)
Holmsjön (Vimmerby socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (17,9 ha)
Holmsjön (Västrums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (12 ha)
Holmsjön (Åsenhöga socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun, 
Holmsjön (Ödestugu socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (22,2 ha)
Holmsjön (Överums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (34,2 ha)
Lilla Holmsjön (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Lilla Holmsjön (Överums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Stora Holmsjön, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (29,9 ha)
Holmsjön (Redslareds socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (13,9 ha)
Holmsjön (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (16,2 ha)
Lilla Holmsjön, Västergötland, sjö i Laxå kommun, 
Holmsjön (Godegårds socken, Östergötland, 650953-146571), sjö i Motala kommun,  (6,65 ha)
Holmsjön (Godegårds socken, Östergötland, 651757-146744), sjö i Motala kommun,  (17,7 ha)
Holmsjön (Hycklinge socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (14,1 ha)
Holmsjön (Hällestads socken, Östergötland, 651280-148215), sjö i Finspångs kommun,  (17,3 ha)
Holmsjön (Hällestads socken, Östergötland, 651411-149291), sjö i Finspångs kommun,  (28,9 ha)
Holmsjön (Krokeks socken, Östergötland, 650980-152874), sjö i Norrköpings kommun,  (5,58 ha)
Holmsjön (Krokeks socken, Östergötland, 651368-152935), sjö i Norrköpings kommun,  (6,96 ha)
Holmsjön (Kvillinge socken, Östergötland, 650903-151701), sjö i Norrköpings kommun, 
Holmsjön (Kvillinge socken, Östergötland, 651070-152701), sjö i Norrköpings kommun, 
Holmsjön (Norrköpings socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Holmsjön (Regna socken, Östergötland, 652478-149119), sjö i Finspångs kommun,  (15,1 ha)
Holmsjön (Regna socken, Östergötland, 653810-148900), sjö i Finspångs kommun och Örebro kommun,  (34,2 ha)
Holmsjön (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (75,9 ha)
Holmsjön (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
Stora Holmsjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (7,1 ha)
Djupa Holmsjön, sjö i Gnesta kommun,  (13,9 ha)
Holmsjön (Frustuna socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (5,53 ha)
Holmsjön (Gryts socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (15,6 ha)
Holmsjön (Kattnäs socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (8,61 ha)
Holmsjön (Lilla Malma socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (20,4 ha)
Holmsjön (Lästringe socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (4,56 ha)
Holmsjön (Mellösa socken, Södermanland, 655812-153771), sjö i Katrineholms kommun,  (8,87 ha)
Holmsjön (Mellösa socken, Södermanland, 656331-153939), sjö i Eskilstuna kommun och Flens kommun,  (30,7 ha)
Holmsjön (Näshulta socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun,  (14,2 ha)
Holmsjön (Svärta socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (13,1 ha)
Holmsjön (Vadsbro socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (7,4 ha)
Holmsjön (Åkers socken, Södermanland), sjö i Strängnäs kommun,  (12,6 ha)
Holmsjön (Askersunds socken, Närke), sjö i Askersunds kommun och Laxå kommun,  (34,4 ha)
Holmsjön (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (17,6 ha)
Holmsjön (Kvistbro socken, Närke), sjö i Lekebergs kommun,  (7,3 ha)
Holmsjön (Tysslinge socken, Närke), sjö i Örebro kommun,  (18,8 ha)
Norra Holmsjön, sjö i Degerfors kommun,  (15,5 ha)
Södra Holmsjön, sjö i Degerfors kommun och Lekebergs kommun,  (26,2 ha)
Holmsjön (Fellingsbro socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun, 
Holmsjön (Grythyttans socken, Västmanland, 661110-143961), sjö i Hällefors kommun och Nora kommun,  (8,28 ha)
Holmsjön (Grythyttans socken, Västmanland, 661863-143817), sjö i Hällefors kommun,  (38,3 ha)
Holmsjön (Heds socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (7,51 ha)
Holmsjön (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun och Lindesbergs kommun,  (14,4 ha)
Holmsjön (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (30,2 ha)
Holmsjön (Karbennings socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (34,5 ha)
Holmsjön (Linde socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (3 ha)
Holmsjön (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (33,8 ha)
Holmsjön (Nora socken, Västmanland, 660748-144651), sjö i Nora kommun,  (37,5 ha)
Holmsjön (Nora socken, Västmanland, 661118-144517), sjö i Nora kommun,  (33 ha)
Holmsjön (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Fagersta kommun och Surahammars kommun,  (9,76 ha)
Holmsjön (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (11 ha)
Holmsjön (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (35,1 ha)
Holmsjön (Bladåkers socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (19,8 ha)
Holmsjön (Frötuna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (62,3 ha)
Holmsjön (Häverö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (5,68 ha)
Holmsjön (Österåkers socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,  (6,63 ha)
Holmsjön (Degerfors socken, Värmland), sjö i Degerfors kommun,  (31,7 ha)
Holmsjön (Eda socken, Värmland), sjö i Arvika kommun och Eda kommun,  (78,5 ha)
Holmsjön (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (13,7 ha)
Holmsjön (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (23,3 ha)
Holmsjön (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (23,6 ha)
Holmsjön (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (25,1 ha)
Holmsjön (Rämmens socken, Värmland, 665478-140306), sjö i Filipstads kommun,  (1,19 km²)
Holmsjön (Rämmens socken, Värmland, 666354-140577), sjö i Filipstads kommun,  (1,28 km²)
Holmsjön (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (11,2 ha)
Holmsjön (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (2,43 km²)
Holmsjön (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (10,1 km²)
Holmsjön (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (14,6 ha)
Holmsjön (Sundborns socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (12,3 ha)
Holmsjön (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (71,8 ha)
Lilla Holmsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,  (6,2 ha)
Lilla Holmsjön (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (18,4 ha)
Stora Holmsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,  (29 ha)
Stora Holmsjön (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (42,4 ha)
Holmsjön (Ovansjö socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (6,15 ha)
Holmsjön (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun,  (16,8 ha)
Källsjö-Holmsjön, sjö i Ockelbo kommun,  (16,2 ha)
Rönnback-Holmsjön, sjö i Ockelbo kommun,  (71,3 ha)
Holmsjön (Hälsingtuna socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (12,5 ha)
Holmsjön (Harmångers socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (1,77 km²)
Holmsjön (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun och Ljusdals kommun,  (43,5 ha)
Holmsjön (Storsjö socken, Härjedalen), sjö i Bergs kommun,  (68,6 ha)
Holmsjön (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (4,82 ha)
Holmsjön (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (21 ha)
Holmsjön (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (46,4 ha)
Holmsjön (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (44,4 ha)
Holmsjön (Nyhems socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (97,5 ha)
Holmsjön (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (54,2 ha)
Holmsjön (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (22 ha)
Holmsjön (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (76,3 ha)
Holmsjön (Sundsjö socken, Jämtland, 698423-148253), sjö i Bräcke kommun,  (42,3 ha)
Holmsjön (Sundsjö socken, Jämtland, 698902-146147), sjö i Bräcke kommun och Östersunds kommun,  (11,8 ha)
Holmsjön (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (67,6 ha)
Holmsjön, Sundsvalls kommun, sjö i Bräcke kommun, Sundsvalls kommun och Ånge kommun,  (36,6 km²)
Holmsjön, Ånge kommun, sjö i Ånge kommun,  (50,7 km²)
Holmsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 706284-158117), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,17 km²)
Holmsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 706401-160734), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (38,6 ha)
Holmsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 708050-160891), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (35,8 ha)
Holmsjön (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (12,6 ha)
Holmsjön (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (62 ha)
Holmsjön (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,89 ha)
Holmsjön (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (26,3 ha)
Holmsjön (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (27,7 ha)
Holmsjön (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (13,9 ha)
Mitti-Holmsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (22,4 ha)
Stor-Holmsjön, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (4,85 km²)
Sör-Holmsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (80 ha)
Ytter-Holmsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (59,1 ha)
Holmsjön (Bureå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (25,6 ha)
Holmsjön (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (15,1 ha)
Holmsjön (Umeå socken, Västerbotten, 709828-172408), sjö i Umeå kommun, 
Holmsjön (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun,  (8,32 ha)
Holmsjön (Umeå socken, Västerbotten, 708097-172563), sjö i Umeå kommun,  (27,1 ha)
 Holmsjön, Umeå kommun, by vid denna sjö, 
Lill-Holmsjön, Västerbotten, sjö i Vännäs kommun,  (8,79 ha)
Holmsjöarna, sjö i Jokkmokks kommun,  (11,4 ha)
Holmsjön (Arjeplogs socken, Lappland, 730192-157516), sjö i Arjeplogs kommun,  (14,1 ha)
Holmsjön (Arjeplogs socken, Lappland, 734940-154061), sjö i Arjeplogs kommun,  (36,8 ha)
Holmsjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (28,1 ha)
Holmsjön (Fredrika socken, Lappland, 710442-161045), sjö i Åsele kommun,  (9,98 ha)
Holmsjön (Fredrika socken, Lappland, 712757-161299), sjö i Åsele kommun,  (94,3 ha)
Holmsjön (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Holmsjön (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (8,77 ha)
Holmsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 714696-154369), sjö i Vilhelmina kommun,  (59,5 ha)
Holmsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 717092-154693), sjö i Vilhelmina kommun,  (60,7 ha)
Holmsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 717783-154446), sjö i Vilhelmina kommun,  (44,5 ha)
Holmsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 720844-149640), sjö i Vilhelmina kommun,  (31,9 ha)
Holmsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 722560-150746), sjö i Vilhelmina kommun,  (2,03 km²)
Holmsjön (Åsele socken, Lappland, 709372-160683), sjö i Åsele kommun,  (30,8 ha)
Holmsjön (Åsele socken, Lappland, 710078-158616), sjö i Åsele kommun,  (32,7 ha)
Holmsjön (Åsele socken, Lappland, 712051-157844), sjö i Åsele kommun,  (32,8 ha)
Holmsjön (Åsele socken, Lappland, 712070-156661), sjö i Åsele kommun,  (18 ha)
Holmsjön (Åsele socken, Lappland, 713084-158930), sjö i Åsele kommun,  (23,2 ha)
Holmsjön (Åsele socken, Lappland, 714366-159552), sjö i Åsele kommun,  (6,33 ha)
Holmsjön (Åsele socken, Lappland, 714717-158931), sjö i Åsele kommun,  (35,8 ha)
Lill-Holmsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (31,7 ha)
Stor-Holmsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (26,4 ha)

Se även
Holmesjön
Holmasjön
Holmssjön, sjö i Sollefteå kommun,  (20,9 ha)
Holmträsket
Holmagöl
Holmtjärn
Saarijärvi (olika betydelser) (finskt)
Suolojaure (samiskt)
Suoloijaure (samiskt),  (25,6 ha)
Suolaure (samiskt)
Suolojärvi (samiskt/finskt)
 Holmsjøen (sjö i Norge, Hedmark fylke, Eidskogs kommun), 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn